Минарди М193 е болид от Формула 1 създаден от Алдо Коста и Густав Брюнер и конструктуриран от Минарди за сезон 1993. Болидът е захранван от Форд HBD V8 двигател и с гуми Гудиър. Пилотите карайки болида включително Кристиан Фитипалди (който обърна колата си след контакт със Пиерлуиджи Мартини в Италия), Мартини и бивш състезател на Ферари и 5 пъти победител на гран при Микеле Алборето.

Използвайки М193, Минарди постигна 7 точки за да финишира на 8-а позиция за титлата при конструкторите през 1993.

Минарди М193B 
Модифицираната версия на болида, М193B е използван за сезон 1994 до Гп на Канада, където Минарди M194 бе използвано до края на сезона. Пиерлуиджи Мартини и Микеле Алборето останаха за сезона, но те имаха възможност да постигнат 5 точки за да финишират на 10-а позиция при конструкторите.

Резултати от Формула 1 

* Постигнаха 2 точки с M194 за сезон 1994.

Болиди от Формула 1